Сент-Фуа́-ла-Гранд, Сент-Фуа-ла-Ґранд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1266 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2371,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро
 Сент-Фуа-ла-Гранд на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фуа-ла-Гранд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фуа-ла-Гранд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда